Галиб ибн Фихр () — предок пророка Мухаммеда в десятом колене. Имя «Галиб» переводится как «Победитель».

Семья 
Отцом Галиба был Фихр ибн Малик, а метерью - Лейла бинт аль-Харис () или Атика бинт Яхлид (). Его сыном был Луай ибн Галиб.

Литература 
 
  
Мухаммед
Персоналии ислама по алфавиту